

Lokalizacje

Niemcy 
 Heinrichsthal – dzielnica Meschede
 Heinrichsthal – dzielnica Radeberga
 Heinrichsthal – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Aschaffenburg

Zobacz też 
 Heinrichstal